Pojem či název jelenice má více významů:

názvy míst
 Jelenice (Malý Újezd) – část obce Malý Újezd v okrese Mělník
 Jelenice (Vítkov) – část města Vítkov v okrese Opava
 Jelenice (Česká Třebová) – předměstí města Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí
 Jelenice (Svitavská pahorkatina) – vrchol 550 m ve Svitavské pahorkatině

pojmy
 jelenice (kůže) – jemná useň (kůže), semiš, na kožené výrobky
 jelenice (bavlna) – český název pro typ moleskinu
 jelenica – nářečně kloš jelení, bodavý hmyz